La stagione 1985-1986 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Lugano.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Promozioni
A causa di gravi problemi societari, la dirigenza dell'EHC Arosa, nonostante la salvezza raggiunta senza disagi, dichiara il fallimento della squadra e viene retrocessa direttamente in 1. Lega. Pertanto l'EHC Olten viene salvato direttamente , mentre l'EHC Chur e l'SC Bern vengono promossi in LNA a scapito dell'EHC Arosa e dei ZSC Lions.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1986
Hockey su ghiaccio nel 1985
Hockey su ghiaccio nel 1986